Лямбда Печи (λ For / λ Fornacis) — под таким обозначением Байера известны две звезды, которые находятся в созвездии Печь. 

 Лямбда¹ Печи
 Лямбда² Печи

Печь (созвездие)